Les  () sont une famille éteinte et fossile d'amphibiens préhistoriques ressemblant superficiellement aux  salamandres (Caudata). Ils ont vécu environ  d'années depuis le Jurassique moyen (étage Bathonien) jusqu'au début du Pléistocène, il y a environ  d'années, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, et plus rarement en Afrique du Nord.

Distribution géographique 
Il a longtemps été admis que les Albanerpetontidae étaient apparus en Amérique du Nord à la fin du Crétacé inférieur, puis qu'ils avaient migré en Asie de l'Est en empruntant le pont terrestre de Béringie, existant à la fin de l'Albien - début du Cénomanien. Cependant en 2018 une étude de Matsumoto décrit des spécimens d'Albanerpétontidés du Crétacé inférieur au Japon antérieurs aux premiers enregistrements fossiles en Amérique du Nord.

Les Albanerpetontidae sont principalement laurasiens, toutefois des spécimens ont été trouvés au Maroc datant du Jurassique moyen (Bathonien) et du Crétacé inférieur (Berriasien). C'est en Europe que l'on trouve les fossiles d'Albanerpétontidés sur la période la plus longue : en France et en Angleterre à l'époque du Jurassique moyen (Bathonien), en Hongrie et en Italie au Pliocène. En Amérique du Nord, les enregistrements fossiles datent de l'Aptien supérieur ou de l'Albien inférieur jusqu'au Paléocène supérieur.

Phylogénie

Relations avec d'autres groupes  
Les scientifiques se sont demandé par le passé si les Albanerpetontidae devaient être assimilés aux salamandres, et répondent aujourd'hui par la négative. Une autre question, toujours non résolue, est celle de leur appartenance ou non aux Batrachia, clade d'amphibiens qui comprend des grenouilles et des salamandres, mais qui n'inclut ni les céciliens ni les allocaudates récemment disparus.

Les Albanerpétontidés ont longtemps été considérés comme des salamandres en raison de leur petite taille (un peu moins de ) et de leur plan anatomique (incluant une queue et deux paires de membres similaires) . Cependant, ces caractéristiques sont maintenant considérées comme ancestrales chez les Lissamphibiens et comme insuffisantes pour indiquer des relations étroites entre les deux groupes. Un des traits qui les différencie des salamandres est leur peau incrustée d'écailles semblables à celles des poissons (les salamandres n'ont pas d'écailles).

Selon les analyses phylogénétiques les plus récentes (Matsumuto 2018) les Albanerpétontidés sont liés au groupe-couronne des Lissamphibiens.

Les Albanerpétontidés sont maintenant reconnus comme un clade distinct de Lissamphibiens, séparé des trois ordres actuels des amphibiens - Anura (grenouilles), Caudata (salamandres) et Gymnophiona (céciliens). Certaines études montrent qu'ils sont plus étroitement liés aux grenouilles et aux salamandres qu'aux céciliens  tandis que d'autres les montrent comme étant en dehors du groupe des Lissamphibiens. La présence d'épipterygoides et d'un os supraoccipital séparé plaiderait contre une position à l'intérieur des Batrachia (clade d'amphibiens qui comprend des grenouilles et des salamandres , mais ni les céciliens ni les allocaudates récemment disparus).

Genres et espèces  
Les Albanerpétontidés comprennent six genres connus  et une quinzaine d'espèces. Pour les cinq premiers genres, la liste ci-dessous est établie à partir du site Paleofile.com et de celui de Mikko Haramo.
  Matsumoto & Evans, 2018  
 S. isajii Matsumoto & Evans, 2018 
  Sweetman & Gardner 2013 
 W. evansae Sweetman & Gardner 2013 
 Anoualerpeton Gardner, Evans et Sigogneau-Russell 2003 
 A. priscus Gardner, Evans & Sigogneau-Russell 2003 
 A. unicus Gardner, Evans & Sigogneau-Russell 2003 
 Celtedens McGowan & Evans 1995 
 C. megacephalus (Costa 1864) 
 C. ibericus McGowan & Evans 1995 
  Estes & Hoffstetter 1976 
 A. arthridion Fox & Naylor 1982 
 Clade à museau gracile
 A. gracilis Gardner 2000 
 A. cifellii Gardner 1999 
 A. galaktion Fox & Naylor 1982 
 Clade à museau robuste
 A. nexuosus Estes 1981 
 A. pannonicus Venczel & Gardner 2005 
 A. inexpectatum Estes & Hoffstetter 1976
 Yaksha
 Y. perettii

Cladogramme

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes 

 Phylogénie des Albanerpetontidae.

Notes et références 

Amphibien préhistorique (nom scientifique)
Famille d'amphibiens fossile
Taxon fossile décrit en 1982